Az Foussballclub Etzella Ettelbruck egy 1917-ban alapított luxemburgi labdarúgócsapat, mely a Nationaldivisiounban, azaz a luxemburgi élvonalban szerepel. Hazai mérkőzéseit a 2020 férőhelyes Stade Am Deichban játssza.

Sikerek 
Ehrenpromotion
Bajnok (3): 1999–00, 2002–03, 2017–18

Luxemburgi Kupa
Győztes (1): 2000–01

Európai kupaszereplés

Szezonális bontásban

Jelenlegi keret 
2018. augusztus 1-i állapotnak megfelelően.

Külső hivatkozások 
 Az FC Etzella hivatalos honlapja

Luxemburgi labdarúgócsapatok
1917-ben alapított labdarúgócsapatok